Le terme Super 10 peut correspondre :
 au nom du championnat d'Italie de rugby à XV entre 2001 et 2010
 au Super 15, compétition continentale de rugby à XV, qui est appelée ainsi entre 1993 et 1996
 au Chengdu Super-10, une variante de l'avion multirôle Chengdu J-10